Tall ‘Afar (arabiska: تلعفر, kurdiska: Tele‘fer, تەلەعفەر, arabiska: تل عفر) är en distriktshuvudort i Irak.   Den ligger i distriktet Tel Afar District och provinsen Ninawa, i den norra delen av landet,  km nordväst om huvudstaden Bagdad. Tall ‘Afar ligger  meter över havet och antalet invånare är .

Terrängen runt Tall ‘Afar är lite kuperad, och sluttar söderut. Den högsta punkten i närheten är Jabal Sāsān,  meter över havet,  km norr om Tall ‘Afar. Runt Tall ‘Afar är det ganska tätbefolkat, med  invånare per kvadratkilometer. Det finns inga andra samhällen i närheten. Runt Tall ‘Afar är det i huvudsak tätbebyggt.

Ett varmt stäppklimat råder i trakten. Årsmedeltemperaturen i trakten är  °C. Den varmaste månaden är juli, då medeltemperaturen är  °C, och den kallaste är januari, med  °C. Genomsnittlig årsnederbörd är  millimeter. Den regnigaste månaden är november, med i genomsnitt  mm nederbörd, och den torraste är juli, med  mm nederbörd.

Kommentarer

Källor 

Orter i Ninawa